Stewartstown (New Hampshire)
 Stewartstown (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis